Miejscowości w USA:
 Sampson – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Gminy w USA:
 Sampson (ang. Sampson Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Chippewa
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sampson (ang. Sampson County) – w stanie Karolina Północna